Oratoriekören kan avse:
Oratoriekören (Växjö)– en kör vid Växjö domkyrka
Oratoriekören (Strängnäs) – en blandad kör till Strängnäs domkyrkoförsamling